IXJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Satwari, Jammu, India